УЕФА Лига шампиона 2010/11. је 56 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 19 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. Ово је и друго такмичење по новом систему.

Такмичење ће почети првим колом квалификација 29. јуна 2010, а финална утакмица ће се одиграти 28. маја 2011. на стадиону Вембли у Лондону Енглеска.. Титулу брани последњи победник екипа Интера из Милана која је у финалу 2009/10. победила екипу Бајерна из Минхена са 2:0.

Учешће екипа 
Укупно 76 екипа ће учествовати у Лиги шампиона 2010/11. Од 52 национална савеза учлањена у УЕФА (без Лихтенштајна који нема национално првенство) ће бити укључени према УЕФА лига коефицијенту за 2009 годину , који узима у обзир њихов успех у европским такмичењима од 2004/05 до 2008/09.

Квалификациона шема Лиге шампиона 2010/11.
 Савези рангирани од 1 до 3 ће имати по 4 клуба 
 Савези рангирани од 4 до 6 ће имати по 3 клуба 
 Савези рангирани од 7 до 15 ће имати по 2 клуба 
 Савези рангирани од 16 до 53 ће имати по 1 клуб (без Лихтенштајна)

Распоред екипа 
Прво коло квалификација (4 екипе)
 4 првака савеза рангираних 50-53
 Друго коло квалификација (34 екипе)
 2 победника из првог кола квалификација
 32 првака савеза рангираних 17–49 (без Лихтенштајна)
 Треће коло квалификација прваци (20 екипа)
 17 победника другог кола квалификација
 3 првака савеза рангираних 14–16
 Треће коло квалификација за остале клубове(10 екипа)
 9 другопласираних савеза рангираних 7–15
 1 трећепласирани тим савеза рангираног 6
 Плеј оф коло за прваке (10 екипа)
 10 победника из трећег кола квалификација (прваци)
 Плеј-оф за остале клубове (10 екипа)
 5 победника 3 кола квалификација (остали клубови)
 2 трећепласирана клуба савеза рангираних 4 и 5
 3 четвртопласиране екипе савеза рангираних 1–3
 Групна фаза (32 екипе)
 13 првака завеза рангираних 1–13
 6 другопласираних савеза рангираних 1–6
 3 трећепласирана клуба из савеза рангираних 1–3
 5 победника плеј офа за прваке
 5 победника плеј офа за остале
 Нокаут фаза (16 екипа)
 16 пролазника из групне фазе

Екипе учеснице

Календар такмичења

Квалификације 
Жреб за прва два кола квалификација одржан је 21. јуна 2010. у Ниону, Швајцарска .

Прво коло квалификација 
Прве утакмице ће се играти код првоименованих клубова 29/ 30. јуна, а реванш сусрети 6/7. јула 2010.

|}
*  меч није одржан због лошег стања терена и регистрован је 3:0 за Биркиркару по одлуци УЕФЕ

Друго коло квалификација 
Прве утакмице ће се играти код првоименованих клубова 13/14. јул, а реванш сусрети 20/21. јула 2010.

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела улазе у УЕФА лигу Европе 2010/11. у колу плеј офа. Прве утакмице овог кола одигране су 27/28. јула, а реванши 3/4. августа.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Коло плеј офа 
Клубови у плеј офу су подељени у два одвојена дела: један за прваке и један за остале. Клубови који изгубе у оба дела такмичење ће наставити у групној фази УЕФА Лиги Европе 2010/11. Прве утакмице ће се играти 17/18. августа, док се реванш мечеви играју 24/25. августа 2010. Жреб за плеј оф одржан је у петак 6. августа 2010. у Ниону, Швајцарска.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Такмичење по групама

Жреб 
Жреб за групну фазу обављен је 26. августа у 18 часова у Монаку . Распоред по шеширима објављен је чим су завршене задње утакмице плеј офа.

Распоред по коефицијенту на основу којег су клубови подељени у шешире је следећи

TH Бранилац титуле
ш Квалификован кроз жреб за шампионе
н Квалификован кроз жреб за клубове који нису шампиони

Утакмице првог кола групне фазе играју се 14. и 15. септембра.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Завршница

Осмина финала 
Жреб за осмину финала је одржан у петак 17. децембра 2010. у Ниону Швајцарска. Осмина финала се игра по двоструком куп систему (противници играју утакмице код куће и у гостима). Први мечеви су одиграни 15./16. фебруара и 22./23. фебруара, док су реванш мечеви одиграни 8./9. марта и 15./16. марта 2011.

|}

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале је одржан 18. марта 2011. Први мечеви су играни 5. и 6. априла док су реванш мечеви играни 12. и 13. априла.

|}

Полуфинале 
Први мечеви су одиграни 26. и 27. априла док су реванш мечеви одиграни 3. и 4. маја.

|}

Финале 
Финале је одиграно 28. маја на Вембли стадиону

Најбољи стрелци 
Не рачунају се голови постигнути у квалификацијама.

Види још 
 УЕФА лига Европе 2010/11.

Референце

Спољашње везе 
 Сајт о Лиги шампиона
 Сајт УЕФА Лиге шампиона 

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2010/11. у УЕФА такмичењима